

Кшепиці — місто в Клобуцькому повіті Сілезького воєводства
 Кшепиці — гміна в Клобуцькому повіті Сілезького воєводства
 Кшепиці — село в гміні Стшелін Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Кшепиці — село в гміні Сецемін Влощовського повіту Свентокшиського воєводства